

Жінки 
 Алмазова Любов Михайлівна (1935 — ?) — українська радянська діячка.

Чоловіки 
 Алмазов Андрій Вадимович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алмазов Володимир Андрійович (1931—2001) — російський кардіолог, доктор медичних наук, професор, академік РАМН.
 Алмазов Олександр
 Алмазов Олександр Іванович (1859—1920) — освітній діяч Російської імперії, історик релігії.
 Алмазов Олександр Маркович (1912—1966) — український вчений-гідрохімік, доктор географічних наук, лауреат Державної премії УРСР.
 Алмазов Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Алмазів Олекса Дмитрович (1886—1936) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Алмазово
 Алмазовський

Примітки 

Російські прізвища